Аномалија је појава или објекат који су чудни, необични или јединствени. Такође може значити и одступање од већ успостављених правила или трендова.

У следећим посебним контекстима, „аномалија“ можа да се односи и на:
__САДРЖАЈ__

Астрономија
 Ексцентрична аномалија
 Пролазна аномалија
 Средња аномалија
 Пионир аномалија
 Јужно-Атлантска аномалија
 Права аномалија

Геофизика
 Бужуерова аномалија
 Поправка за висину
 Гравитациона аномалија
 Иридијум аномалија
 Магнетска аномалија
 Курска магнетска аномалија
 Темагами магнетска аномалија

Биологија
 Конгенитилна кичмена аномалија
 Аномалија ока овчарског пса
 Аномалија коронарне артерије
 Ебштејн аномалија
 Ухл аномалија

Квантна физика 
 Аномалија (Физика)
 Конформна аномалија
 Хирална аномалија
 Калибарна аномалија
 Глобална аномалија
 Гравитационална аномалија
 Мешовита аномалија
 Аномалија једнакости
 Кониши аномалија
 Аномалон

Научна фантастика
 Аномалија је процеп у просторно-временском континууму у Футурами
 Фортенова аномалија, у раду Чарлса Форта
 Просторна аномалија, често коришћен појам у Звезданим стазама као и у научној-фантастици за било какав необичан поремећај у просторно-временском континууму 
 Аномалија као неуравнотежен систем у Матриксу

Музика
 Аномалије (албум)
 Anna Molly
 Аномалија (албум)

Други
 Арарат аномалија
 Тржишна аномалија
 Аномалија у софтверу

Види још
 Нерегуларан